Castelar (Cuneo), municipi a la Vall del Po (regió del Piemont, Itàlia)
 O Castelar, municipi al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Lo Castelar e Melan, municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença, França)
 Emilio Castelar y Ripoll (Cadis, 1832 - San Pedro del Pinatar, Múrcia, 1899), polític i escriptor espanyol, el quart i últim president de la Primera República Espanyola